Det finns flera Åsa Carlsson:
 Åsa Carlsson (bordtennisspelare), bordtennisspelaren
 Åsa Carlsson (friidrottare), friidrottaren
 Åsa Svensson (född Carlsson), tennisspelare

Se även 
 Åsa Karlsson